Golubići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Golubići, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Golubići, une localité située dans la municipalité d'Oprtalj, comitat d'Istrie ;
 Golubići, une localité située dans la municipalité de Samobor, comitat de Zagreb.